Република Вануату е държава съставена от 83 острова. Това е списък на островите групирани по провинции, подредени предимно север на юг, като са показани алтернативните им названия, изписването им на английски, площта, населението, географските координати, откривателя им и датата и годината на откриването. За тези острови, за които няма данни, съответните показатели са празни.

Провинция Торба 
 Островите Торес (Torres Islands), 117,2 км2, 826 жители, , Джон Ърскин (1806 – 1887) (1850)
 Хию (Hiu), 50,6 км2, 269 жители, , Джон Ърскин (1850)
 Метома (Metoma), 3 км2, 13 жители, , Джон Ърскин (1850)
 Тегуа (Мидъл Айлънд) (Tegua, Middle Island), 30,7 км2, 58 жители, , Джон Ърскин (1850)
 Нмуел (Nmwel), 0,07 км2, необитаем, , Джон Ърскин (1850)
 Линуа (Linua), 2,2 км2, необитаем, , Джон Ърскин (1850)
 Ло (Седло) (Loh, Saddle Island), 11,9 км2, 210 жители, , Джон Ърскин (1850)
 Тога (Саут Айлънд), 18,8 км2, 276 жители, , Джон Ърскин (1850)
 Островите Банкс (Banks Islands), 780 км2, 8533 жители, , Педро Фернандес де Кирос (25 април 1606)
 Ветаунде (Ватганаи, Вот Танде, Вет Тагде) (Vetaounde, Vatganai, Vot Tande, Vet Tagde), 0,24 км2, необитаем, , Уилям Блай (15 май 1789)
 Урепарапара (Блай) (Uréparapara, Bligh), 39 км2, 437 жители, , Педро Фернандес де Кирос (април 1606)
 Рова (Рифовите острови) (Rowa, Reef Islands), , Уилям Блай (14 май 1789)
 Енвут (Enwut), необитаем, 
 Лемеур (Lemeur), 
 Вануа Лава (Vanua Lava), 330 км2, 2623 жители, , Педро Фернандес де Кирос (25 април 1606), Луи Антоан дьо Бугенвил (22 май 1768, вторично)
 Kwakea (Kwakea), 
 Ленеу (Leneu), 
 Навила (Nawila), 
 Равенга (Ravenga), 
 Гауа (Санта Мария) (Gaua, Santa Maria), 330 км2, 2491 жители, , Педро Фернандес де Кирос (25 април 1606)
 Мота, (Шугарлоф) (Mota, Sugarloaf), 9,5 км2, 683, , Уилям Блай (14 май 1789)
 Мота Лава (Седло, Валуа) (Mota Lava, Saddle, Valoa), 31 км2, 1451, , Уилям Блай (14 май 1789)
 Ра (Ra), 
 Мериг (Вергел, Сен Клер) (Mérig, Vergel, Sainte Claire), 0,5 км2, 12 жители, , Педро Фернандес де Кирос (април 1606)
 Мере Лава (Стар Пик) (Méré Lava, Star Peak), 15 км2, 647 жители, , Педро Фернандес де Кирос (25 април 1606), Луи Антоан дьо Бугенвил (22 май 1768, вторично)

Провинция Санма 
 Еспириту Санто (Espiritu Santo), 3677 км2, 10 738 жители, , Педро Фернандес де Кирос (1 май 1606), Луи Антоан дьо Бугенвил (27 май 1768, вторично)
 Слонски остров
 Малоху
 Oyster Island
 Сакао (Sakao), 
 Тангоа
 Бокиса
 Мало (Malo), 180 км2, 4279 жители, , Джеймс Кук (24 юли 1774)
 Асулека
 Аоре (Aore), 
 Тутуба (Tutuba), 
 Мавеа (Mavea), 
 Латхи

Провинция Пенама 
 Пентекост (Уитсъндей) (Pentekost, Whitsunday), 490 км2, 12 000 жители, , Луи Антоан дьо Бугенвил (23 май 1768)
 Амбае (Аоба, Омба) (Ambae, Aoba, Omba), 608 км2, 10 000 жители, , Луи Антоан дьо Бугенвил (22 май 1768)
 Маево (Аврора) (Maewo, Aurora), 303 км2, 1822 жители, , Педро Фернандес де Кирос (30 април 1606)

Провинция Малампа 
 Малакула (Малекула) (Malakula, Malekula), 2041 км2, 30 000 жители, , Луис Ваес де Торес (1606), Джеймс Кук (20 юли 1774, вторично)
 Аресо
 Маскелинес (острови)
 Авокх
 Леумананг
 Уливео
 Вулаи
 Норсуп
 Соуан
 Томмам
 Ури
 Урипив (Uripiv), 
 Варо
 Уало (Walo), 
 Амбрим (Ambrym), 678 км2, 10 000 жители, , Джеймс Кук (21 юли 1774)
 Паама (Paama), 32 км2, 2000 жители, , Джеймс Кук (21 юли 1774)
 Лупеви (Лопеви) (Lupevi, Lopevi), ?, необитаем, , Джеймс Кук (21 юли 1774)
 Рано
 Атчин
 Вао

Провинция Шефа 
 Епи (Epi), 445 км2, 3035 жители, , Джеймс Кук (22 юли 1774)
 Ламен (Lamen), 
 Намука (Namuka), необитаем, 
 Тефала
 Шеферд (острови) (Shepherd Islands), 88 км2, 3634 жители, , Джеймс Кук (23 юли 1774)
 Лаика (Laika), 0,9 км2, необитаем, 
 Тонгоа (Tongoa), 41 км2, 2300 жители, , Джеймс Кук (24 юли 1774)
 Тонгарики (Tongariki), 4,7 км2, 267 жители, , Джеймс Кук (23 юли 1774)
 Бунинга (Buninga), 1,2 км2, 144 жители, 
 Емае (Emae), 36,5 км2, 746 жители, , Джеймс Кук (24 юли 1774)
 Макура (Емуае) (Makura, Emwae), 2,1 км2, 106 жители, 
 Матасо (Матах) (Mataso, Matah), 1,5 км2, 74 жители, , Джеймс Кук (24 юли 1774)
 Монумент (Етарик) (Monument, Étarik), 2,1 км2, 106 жители, , Джеймс Кук (24 юли 1774)
 Ewose (uninhabited)
 Фалеа
 Уот
 Ефате (Éfaté), 900 км2, 50 000 жители, , Джеймс Кук (25 юли 1774)
 Нгуна (Nguna), 24,5 км2, 970 жители, , Джеймс Кук (25 юли 1774)
 Емао (Emao), , Джеймс Кук (24 юли 1774)
 Мосо (Верао) (Moso, Verao), 
 Лелепа (Lelepa), 
 Еракор (Erakor), 
 Ератап (Кастауей) (Eratap, Castaway), 
 Меле (остров (Хайдуей) (Mele, Hideaway), 
 Ирифа (Irifa), 
 Иририки (Iririki), 
 Какула (Kakula), необитаем, 
 Пеле (Pele),

Провинция Тафеа 
 Тана (Tanna), 561 км2, 28 800 жители, , Джеймс Кук (2 август 1774)
 Анива (Aniva), 10 км2, 341 жители, , Джеймс Кук (1 август 1774)
 Футуна (Еронан) (Futuna, Erronan), 13 км2, 535 жители, , Джеймс Кук (3 август 1774)
 Ероманга (Ероманго) (Erromanga, Erromango), 888 км2, 1950 жители, , Джеймс Кук (31 юли 1774)
 Анейтюм (Анатом, Кеаму) (Aneityum, Anatom, Keamu), 159,2 км2, 915 жители, , Джеймс Кук (3 август 1774)